Nana Mizuki Live Flight×Flight+ est la  musicale de la chanteuse et seiyū japonaise Nana Mizuki.

Présentation

La vidéo  sort au format DVD et Blu-ray le  sous le label King Records. Il contient 4Blu-ray ou 6DVDs : le concert Nana Mizuki Live Flight 2014 à Osaka Kouen le 7 et , à Yokohama Stadium le , et au Resorts World Theatre, Resorts World Sentosa le .

Liste des titres 
 NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014 2014.8.3　(YOKOHAMA STADIUM)

 NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014＋ 2014.9.27　Resorts World Theatre, Resorts World Sentosa

 SPECIAL FEATURE DISC

Liens externes 

 Fiche officielle du DVD/Blu-ray
 Fiche du DVD sur le site de l'oricon

DVD de Nana Mizuki